Хлебородов Андрей Иванович – бригадир конного завода №173 Днепропетровской области Украинской ССР.

Родился в 1896 году на территории современной Брянской области. Русский.

Работал бригадиром на конном заводе №173 в Щорском районе (ныне в составе Криничанского района) Днепропетровской области Украинской ССР (ныне – Украина). Руководил бригадой по выращиванию люцерны. В 1948 году получил урожай 5 центнеров семян люцерны на площади 75 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 сентября 1949 года за получение высоких урожаев пшеницы и семян люцерны в 1948 году при выполнении конными заводами плана сдачи государству сельскохозяйственных продуктов в 1948 году Хлебородову Андрею Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Продолжал работать в сельскохозяйственных предприятиях Васильковского района Днепропетровской области.

Умер в октябре 1973 года. Похоронен в селе Шевченково Васильковского района.

Награжден орденом Ленина (12.09.1949). медалями.